IMO steht für:
 Flugplatz Zémio in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Code)
 IMO Unternehmensgruppe
 IMO Car Wash Group, internationaler Betreiber von Autowaschanlagen
 Icelandic Meteorological Office, englische Bezeichnung des isländischen nationalen Wetterdiensts Veðurstofa Íslands
 Netzjargon für 
 Institut für Marktökologie, international anerkannte unabhängige Kontrollorganisation
 International Maritime Organization, UN-Sonderorganisation, (z. B. IMO-Nummer)
 Internationale Mathematik-Olympiade, Schülerwettbewerb
 Internationale Meteorologische Organisation, Vorgängerorganisation der Weltorganisation für Meteorologie
 Internationale Militärorganisation Buchenwald, von Häftlingen im Konzentrationslager Buchenwald
 Staatliches Moskauer Institut für Internationale Beziehungen, russische Universität

Imo steht für:
 Imo, Bundesstaat in Nigeria
 Imo River, Fluss in Nigeria
 Imo, Name des beteiligtes Schiff bei der Halifax-Explosion 1917

Imo ist der Familienname folgender Personen:
 Wolfgang Imo (* 1974), deutscher Germanist

imo steht für:
 imo, ein Instant Messenger
 Ibo Ugu (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprache Kaugel in der Southern Highlands Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung